De protestantse Grote of Johannes de Doperkerk op het marktplein van Wageningen
De rooms-katholieke Sint-Johannes de Doperkerk aan de Bergstraat te Wageningen